Kibe peut désigner :

Patronyme 

 Akira Kibe (né en 1976), artiste martial japonais ; 
 Madhav Vinayak Kibe (1877–?), érudit indien ; 
 Pierre Kasui Kibe (1587-1639), prêtre jésuite japonais ;
 Shigeno Kibe (部 シ ゲ, 1903–1980), aviateur japonais.

Toponymes 

 Kibé, une commune au Burkina Faso.